Список эпизодов канадского шпионского телесериала «Её звали Никита». В период между 1997 и 2001 годами было снято 96 эпизодов за пять сезонов продолжительностью около 45 минут.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="width: auto; text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Дата выхода в США
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
| style="background:#813C37; color:#100; text-align:center;"|
| 1
| 22
| 13 января 1997
| 5 октября 1997
|-
| style="background:#2653A6; color:#100; text-align:center;"|
| 2
| 22
| 4 января 1998
| 30 августа 1998
|-
| style="background:#330066; color:#100; text-align:center;"|
| 3
| 22
| 3 января 1999
| 29 августа 1999
|-
| style="background:#3D2B1F; color:#100; text-align:center;"|
| 4
| 22
| 9 января 2000
| 27 августа 2000
|-
| style="background:#583a56; color:#100; text-align:center;"|
| 5
| 8
| 7 января 2001
| 4 марта 2001
|}

Список эпизодов

Сезон 1 (1997)

Сезон 2 (1998)

Сезон 3 (1999)

Сезон 4 (2000)

Сезон 5 (2001)

Ссылки 
 

Её звали Никита